São Paulo (stad), een stad in Brazilië
São Paulo (staat), een staat in Brazilië
São Paulo (microregio)
São Paulo FC, een voetbalclub uit de stad São Paulo
São Paulo (Lisboa), plaats in de gemeente Lissabon

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Biënnale van São Paulo, een evenement in de stad São Paulo 
Morro de São Paulo, een badplaats in Noordoost-Brazilië
Museu de Arte de São Paulo, een museum in de stad São Paulo
Internationale Luchthaven São Paulo Guarulhos, de grootste luchthaven van São Paulo